«Го́лая пионе́рка» — гротескный роман, magnum opus Михаила Кононова, опубликованный в 2001 году. Написан в 1990—1991 гг., первоначальное название — «Эх, бляха-муха! или Секретный приказ генерала Жуйкова». Действие романа происходит во время Великой Отечественной войны, главная героиня романа, Мария Мухина, второй номер пулемётного расчёта, работает на передовой «женщиной».

История 
Автор сначала пытался опубликовать роман в издательстве «Советский писатель», однако в типографии отказались набирать роман ввиду его кощунственности; затем переговоры велись с редакцией «Дружбы народов», но тоже безрезультатно. В 2001 году роман вышел в издательстве «Лимбус-пресс», когда автор уже давно жил в Германии.

Сюжет 
Действие романа происходит во время Великой Отечественной войны, о жизни девочки-подростка, добровольно ушедшей на фронт, скрыв свой настоящий возраст. В романе преподносятся переживания рано взрослеющего подростка, ставшего объектом сексуальных отношений с офицерским составом своей части. Поднимаются темы людоедства в блокадном Ленинграде, показательных мотивирующих расстрелов офицеров лично Жуковым (в романе — Зуков). Повествование романа ведётся от первого лица.

Художественные особенности 
Сочинение представляет собой феерию, которая пародирует «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, «Чайку» Николая Бирюкова; имена персонажей напоминают о маршале Жукове и о радистке-разведчице Евдокии Мухиной; героиня продолжает галерею анекдотических образов Анки-пулемётчицы («Чапаев») и Кэт из «Семнадцати мгновений весны».

В целом роман мало отличается от других «образцов» сексуальной прозы современной российской и эмигрантской литературы, таких, как «Россия в постели» Эдуарда Тополя, «Мужской разговор в русской бане» Эфраима Севелы, «Половое воспитание Августа Флана» Александра Минчина.

Отзывы 
Сам автор характеризует роман так:
Это батально-эротическая феерия, в восьми главах огнедышащих, с бодрой войной и гордой блокадой, с чистой любовью и грязным сексом, с громом психопропедевтических выстрелов генерала Зукова в упор и навскидку, а также зафиксированным явлением Пресвятой Богородицы и стратегическими ночными полётами АБСОЛЮТНО ГОЛОЙ ПИОНЕРКИ!

Лев Данилкин отмечал: «Этот роман — не для педофилов, и его героиня Маша Мухина — отнюдь не свихнувшаяся полковая подстилка, но талантливая визионерка, четырнадцатилетний Даниил Андреев в рваных кружевных трусиках».

Адаптации 
По мотивам романа в театре «Современник» Кириллом Серебренниковым был поставлен одноимённый спектакль с Чулпан Хаматовой в главной роли, который обсуждался во многих периодических изданиях.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Книги по алфавиту
Фантастические романы на русском языке
Романы 2001 года
Книги о Великой Отечественной войне